«Неизвестная» — картина русского художника Ивана Крамского (1837—1887), написанная в 1883 году и являющаяся частью собрания Государственной Третьяковской галереи. Размер картины — 75,5×99 см.

Портрет часто ошибочно называют «Незнакомка» из-за одноименного стихотворения Александра Блока.

Композиция 
На полотне изображена молодая женщина, проезжающая в открытом экипаже по Невскому проспекту у павильонов Аничкова дворца. Справа за её спиной виднеется Александринский театр. Она одета по последней моде 1880-х годов. На ней бархатная шляпка с перьями, украшенное мехом и лентами пальто, муфта и тонкие кожаные перчатки. Взгляд царственный, таинственный и немного грустный.

«Её наряд — шляпа „Франциск“, отделанная изящными легкими перьями, „шведские“ перчатки, сшитые из тончайшей кожи, пальто „Скобелев“, украшенное собольим мехом и синими атласными лентами, муфта, золотой браслет — все это модные детали женского костюма 1880-х гг., претендующие на дорогую элегантность. Однако это не означало принадлежности к высшему свету, скорее наоборот — кодекс неписаных правил исключал строгое следование моде в высших кругах русского общества».

«Неизвестная» считается одним из наиболее значительных и известных произведений Ивана Крамского. Дав полотну такое название, художник придал ему ореол таинственности и интриги. В идейно-художественном плане содержания образа «Неизвестной», живописцу удалось создать произведение, стоявшее на грани портрета и тематической картины.

В 2013 г. в рамках проекта «Живопись в 3D» во дворе царскосельских Дежурных конюшен было установлено скульптурное воспроизведение картины работы Александра Таратынова.

В 2019 году с помощью нейросети, удалось виртуально оживить «Неизвестную картину». Для этого была использована технология анимирования статичного изображения, которое использует за основу маску человеческого лица с видеоряда, перенося её на изображение.

Прототипы 
«Неизвестная» до сих пор остаётся загадкой художника. Ни в письмах, ни в дневниках он не оставил упоминаний о личности неизвестной.   

Существует неподтвержденная легенда, что прототипом героини картины послужила курская девушка крестьянка Матрёна Саввишна, вышедшая замуж за дворянина Бестужева (чьё личное имя не указывается, что подтверждает легендарность истории). Крамской познакомился с ней в Санкт-Петербурге и был пленён её красотой. Но в частном собрании Д. Фридриха в Праге хранится этюд, на котором та же женщина изображена, видимо, более достоверно.

Есть версии исследователей, например, искусствоведа Чижовой, что картина «Неизвестная» на самом деле была изначально портретом княгини Юрьевской (вторая, морганатическая жена императора Александра II) (только после гибели императора художник отошёл от первоначального замысла). Однако эта версия представляется сомнительной: картина была создана через два года после гибели императора Александра II и последующей высылки княгини Юрьевской за границу. Крамской, занимавший к тому моменту весьма высокое положение при дворе, вряд ли бы стал создавать портрет персоны, попавшей в опалу при следующем императоре Александре III.

Есть ещё версия, что на картине изображена лезгинка родом из Кусары.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Картины Ивана Крамского
Женские портреты XIX века
Картины из собраний Государственной Третьяковской галереи
Портреты неидентифицированных людей